Гераклея (, ) — название множества древнегреческих и древнеримских городов, данное в честь Геракла (Геркулеса).

 Гераклея Понтийская — на территории современной провинции Зонгулдак (Турция).
 Гераклея Линкестис — в современной Северной Македонии.
 Гераклея Кибистра — на территории провинции Конья, Турция.
 Гераклея Синтика — в современной Благоевградской области (Болгария).
 Гераклея Луканийская — на территории провинции Базиликата, Италия.
 Гераклея Минойская — древнегреческая колония на юго-западе Сицилии.
 Гераклея (Ираклия) Фракийская — на территории провинции Текирдаг, Турция.
 Гераклея — древний город на Крите, ныне Ираклион.
 Гераклея — древний город в Колхиде, ныне Анаклия.
  — древний город в южной Фессалии, на горе Эта.

А также произошедшие от Гераклеи современные топонимы
 Ираклия — остров в Эгейском море
 Эраклея — коммуна в Италии, от раннесредневековой Гераклеи.

 Женское имя
 Гераклея (убита в 214 до н. э.) — дочь царя Сиракуз Гиерона II, жена Зоиппа.

См. также 
 Геракл (значения)